Хассан «Суни» Саад Али (, ; , Дирборн, Мичиган, США) — ливанско-американский футболист, нападающий клуба «Аль-Вихдат» и сборной Ливана.

Клубная карьера 
В 2010 году Саад поступил в Мичиганский университет, где выступал за университетскую команду в Национальной ассоциации студенческого спорта. Он забил 19 голов в 24 матчах единственного сезона в составе «росомах» и помог им стать победителями конференции Big Ten. Саад покинул университет после первого года обучения в целью начать карьеру профессионального футболиста в Европе.

В начале июля 2011 года Саад подписал контракт с MLS. 5 июля 2011 года он стал игроком клуба «Спортинг Канзас-Сити», который выиграл права на него через так называемую преимущественную лотерею, предназначенную для трудоустройства игроков, подписанных лигой после Супердрафта. В MLS Саад дебютировал в день своего 19-летия 17 августа 2011 года в матче против «Портленд Тимберс», на 72-й минуте которого, спустя лишь 9 минут после выхода на замену, он также забил свой первый профессиональный гол.

В декабре 2014 года Саад перешёл по свободному трансферу в клуб Тайской лиги «БЭК Теро Сасана». В январе 2015 года во время предсезонной подготовки Суни получил тяжёлую травму колена, из-за которой пропустил сезон 2015 полностью.

Сезон 2016 Саад провёл в аренде в клубе «Паттайя Юнайтед».

30 января 2017 года «Спортинг Канзас-Сити» объявил о возвращении Саада в свои ряды, с ним был заключён двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. В сезоне MLS 2017 он принял участие в 12 матчах, из них в 6 выходил в стартовом составе, ни забил ни одного мяча. Также он сыграл два полных матча, в которых забил один гол, за «Своуп Парк Рейнджерс», фарм-клуб «Спортинга» в USL. 8 февраля 2018 года «Спортинг Канзас-Сити» отчислил Саада.

21 февраля 2018 года Саад присоединился к клубу USL «Инди Илевен». Его дебют за клуб из Индианаполиса состоялся 24 марта в матче против «Ричмонд Кикерс». Свой голевой счёт за «Инди Илевен» он открыл 14 апреля  в ворота «Нэшвилла».

18 января 2019 года Саад подписал контракт с ливанским клубом «Аль-Ансар». В Ливанской премьер-лиге он дебютировал 27 января 2019 года в матче против «Сафы», отметившись голом и голевой передачей. 29 мая 2019 года «Аль-Ансар» продлил контракт с Саадом ещё на два года. В марте 2020 года Саад покинул «Аль-Ансар» из-за финансовых затруднений клуба, возникших вследствие нестабильности в стране и пандемии коронавируса.

27 марта 2020 года Саад присоединился к клубу южнокорейской Кей-лиги 2 «Ансан Гринерс». Дебютировал за «Гринерс» 23 мая в матче против «Пучхона», в котором вышел на замену во втором тайме.

27 марта 2021 года Саад подписал с иорданским клубом «Аль-Вихдат» контракт на один сезон. За «Аль-Вихдат» дебютировал 4 апреля в матче за Суперкубок Иордании 2021 против «Аль-Джазиры». 29 апреля в матче Лиги чемпионов АФК 2021 против иранского «Фулада» забил свой первый гол за «Аль-Вихдат». В Иорданской Про-лиге дебютировал 4 мая в матче против «Аль-Джалиля», выйдя на замену во втором тайме.

Международная карьера 
На уровне юношеской и молодёжной сборных Саад представлял США, но на взрослом уровне решил выступать за сборную Ливана. Разрешение от ФИФА на выступления за ливанскую сборную Саад получил в начале мая 2013 года, и уже 29 числа дебютировал за ливанцев в товарищеском матче со сборной Омана, на 62-й минуте которого забил гол, установивший окончательный ничейный счёт 1:1.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Голы за сборную

Достижения 
 
  «Спортинг Канзас-Сити»
 Чемпион MLS (обладатель Кубка MLS): 2013
 Обладатель Кубка США: 2012, 2017
  «Аль-Вихдат»
 Обладатель Суперкубка Иордании: 2021

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Футболисты США
Футболисты Ливана
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Ливана по футболу
Игроки ФК «Спортинг Канзас-Сити»
Игроки ФК «Паттайя Юнайтед»
Игроки ФК «Спортинг Канзас-Сити II»
Игроки ФК «Инди Илевен»
Игроки ФК «Аль-Ансар» Бейрут
Игроки ФК «Ансан Гринерс»
Игроки ФК «Аль-Вихдат»